Scorpion (equivalente en inglés del español ‘escorpión’) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Scorpion, un personaje de la saga de videojuegos Mortal Kombat;
 a Scorpion, una serie de televisión estadounidense;
 a Scorpion, un ordenador ruso;
 a Scorpion, el alias de varios personajes de la editorial Marvel Comics;
 a Scorpion Air, una aerolínea búlgara;
 al FV101 Scorpion, un carro de combate ligero británico;
 al M56 Scorpion, un cañón autopropulsado estadounidense.